Josef Suk puede referirse a:

Josef Suk (1874-1935), violinista y compositor, medalla de plata en la competición de música de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932.
Josef Suk (nacido en 1929), nieto del anterior, violinista checo.